Grabo peut faire référence à :

Lieux 

 Grabo (Côte d'Ivoire),
 Gråbo, localité de Suède.

Personnalités 

  (1960- ), footballeur bosniaque,
 , sportif allemand,
  (1918–2002), homme politique suédois.

Voir aussi 
  (c. 358 – 356 BC)